Местните избори в България през 2015 година са редовни избори за кметове и съветници в общо 265-те общини в България.

Президентът на България Росен Плевнелиев определя изборите да се проведат на 25 октомври 2015 г., едновременно с референдума за дистанционното гласуване. Предишните избори за местна власт в страната са проведени през 2011 г.

Местните избори в България през 2015 г. се провеждат в 2 тура – първи тур на 25 октомври, в който се избират кмет и общински съвет, и втори тур на 1 ноември за кмет в общините, където никой от кандидатите не е избран с повече от 50% от подадените валидни гласове в първия тур.

Общата избирателна активност за страната е както следва:

Резултати 
Избраните кметове в областните градове на страната са както следва:

Източници 

Избори през 2015 година
2015
2015 година в България